Надежда Владимировна Кондорская (21.06.1925 — 28.02.2007) — российский сейсмолог, профессор, доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии РФ (2002).

Биография 

Окончила физический факультет МГУ.

С 1946 г. работала в Сейсмологическом институте АН СССР, позднее преобразованном в Институт физики Земли, последние должности — зав. лабораторией сейсмических наблюдений, главный научный сотрудник лаборатории континентальной сейсмичности Института сейсмологии Объединенного института физики Земли РАН. Работала на Центральной сейсмической станции «Москва» в отделе сейсмологии и сейсмической службы.

В 1970 присуждена степень доктора физико-математических наук. Тема диссертации — «Исследование основных параметров очагов землетрясений».

Руководитель Научно-методического центра Единой системы сейсмических наблюдений.

С 1962 по 1991 г. бессменный редактор и составитель ежегодных тематических сборников «Землетрясения в СССР» (ныне «Землетрясения Северной Евразии»).

Умерла 28 февраля 2007 г. после тяжелой и продолжительной болезни.

Труды 
 
 
 
Редактор двухтомного сборника статей:
 Магнитуда и энергетическая классификация землетрясений [Текст] : Сборник статей : В 2 т. / Ред. коллегия: Н. В. Кондорская (докт. физ.-мат. наук) [и др.] ; АН СССР. Ин-т физики Земли им. О. Ю. Шмидта. Междувед. совет по сейсмологии и сейсмостойкому стр-ву при Президиуме АН СССР. — Москва : [б. и.], 1974. — 26 см.

Награды и премии 
 Государственная премия Российской Федерации (2002, в составе авторского коллектива) — за вклад в исследования по общему сейсмическому районированию территории Российской Федерации (ОСР-97).

Семья 
 Муж — доктор физ-мат. наук Евгений Иванович Кондорский (1908—1989).
 Сын — сотрудник физической кафедры МГУ Игорь Евгеньевич Кондорский.

Примечания

Источник 
 http://81.176.66.169/a/ahmerow_n_a/ana2018.shtml
 http://seismos-u.ifz.ru/personal/kondorskaya.htm